Saint-Fraimbault puede referirse a:

Topónimo 
 Saint-Fraimbault-de-Lassay, aldea dependiente del municipio de Lassay-les-Châteaux, en el departamento de Mayenne;
 Saint-Fraimbault-de-Prières, municipio de Mayenne, donde se encuentra la presa de Saint-Fraimbault-de-Prières, en el río Mayenne;
 Saint-Fraimbault, municipio de Orne, llamado "Saint-Fraimbault-sur-Pisse" hasta el .
 Saint-Fraimbault, antigua parroquia unida en Saint-Georges-de-la-Couée.

Santo 
 San Fraimbault de Lassay, santo católico, evangelizador en Maine.

Véase también 
 Monasterio de Saint-Frambault